Мерикоски () — финская фамилия. Известные носители:

 Мерикоски, Вели (1905—1982) — финский политик.
  (1878—1954) — финский учитель и писатель.